Tarasca
 Tarasca (ave)
 Tarasca (espada)

Desambiguação